Платовка — село в Новосергиевском районе Оренбургской области. Административный центр Платовского сельсовета.

История 
В 1997 г. постановлением Законодательного собрания Оренбургской области село Центральная усадьба совхоза имени Матросова переименовано в Платовка.
В 1999 г. Постановлением правительства РФ село Центральная усадьба совхоза имени Матросова переименовано в Платовка.

Население

Примечания 

Населённые пункты Новосергиевского района